Kotkowo bezeichnet Dörfer in der Woiwodschaft Ermland-Masuren in Polen:
 Kotkowo (Kętrzyn) (bis 1945: Kotittlack, Kreis Rastenburg, Ostpreußen), Dorf der Gmina Kętrzyn im Powiat Kętrzyński
 Kotkowo (Łukta) (bis 1945: Katzendorf, Kreis Mohrungen, Ostpreußen), Dorf der Gmina Łukta im Powiat Ostródzki